Горизо́нт собы́тий:
 Горизонт событий — граница в пространстве-времени, события внутри которой принципиально недоступны для наружного наблюдателя.
 «Горизонт событий» — научно-фантастический фильм ужасов 1997 года.
  — крупномасштабная скульптурная инсталляция британского скульптора Энтони Гормли.

Музыка 
 «Горизонт событий» — песня рок-группы «Сплин».
 «Горизонт событий» — десятый студийный альбом рок-группы «Би-2», выпущенный в 2017 году.

См. также 
 Телескоп горизонта событий